Rayski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rayski (1913–2008), französisch-polnischer Politiker und Publizist
 Christiane von Rayski (1767–1830), Mutter von Auguste von Harrach, zweite Ehefrau von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen
 Ferdinand von Rayski (Louis Ferdinand von Rayski; 1806–1890), deutscher Grafiker und Porträtmaler
 Jan Kazimierz Rayski (um 1725), polnisch-sächsischer Minister, siehe Burg Świecie
 Jerzy Rayski (1917–1993), polnischer Physiker
 Tomasz Rayski (1811–1885), Politiker, Rechtsanwalt und Gutsbesitzer

Siehe auch:
 Rajski